Беатриз Мильязеш (; род. 1960 в Рио-де-Жанейро, Бразилия) — современная бразильская , график.

Считается самой успешной современной художницей Бразилии.

Родилась в Рио-де-Жанейро в 1960 году, дочь адвоката и искусствоведа. Изучала социологию в Университете Хелио Алонсо (FACHA). 

У Мильязеш было множество персональных и груповых выставок в крупных музеях мира. Ее картина 2000 года «Meu Limão»  была продана в 2012 году за 2,1 миллиона долларов аукционным домом Сотбис, что сделало ее самой продаваемой бразильской художницей на аукционе.

Образование 
 1980—82: School of Visual Arts, Parque Lage, Brazil
 1978—81: Curso de Comunicacao Social — Facha, Brazil

Творчество 

Яркая декоративная живопись и коллажи Беатриз Мильязеш вызывают в памяти карнавальные цвета её родного Рио-де-Жанейро и узоры народного творчества. Активное использование таких орнаментальных элементов, как лепестки цветов, бутоны, символы мира, бабочки характеризует её раннее творчество в 1980-х, с тех пор её композиции стали более экспрессивными, с яркими вспышками концентрических окружностей и цветочных орнаментов, цветовая палитра стала более психоделической.

Персональные выставки 

 2009: Fondation Cartier, Париж, Франция
 2008: James Cohan Gallery, Нью-Йорк
 2008: Retrospective, Pinacoteca do Estacao, Сан-Пауло
 2007: Galerie Fortes Vilaca, Сан-Пауло
 2007: New Prints, James Cohan Gallery, Нью-Йорк
 2006: Los Usos de la Pintura II, Espacio 1414, San Juan, Пуэрто-Рико
 2006: Beatriz Milhazes, Galerie Max Hetzler, Берлин, Германия
 2005: Peace and Love, commissioned by Platform for Art, Gloucester Road Tube Station (District and Circle line platform)
 2005: Joa, Stephen Friedman Gallery, Лондон
 2004: Summertime, James Cohan Gallery, Нью-Йорк
 2004: Meu Prazer, Galeria Fortes Vilaça, Сан-Пауло
 2004: Бразильский павильон на Венецианской биеннале, Венеция, Италия
 2003: Galerie Max Hertzler, Берлин, Германия
 2002: Stephen Friedman Gallery, Лондон
 2002: Centro Cultural Banco do Brasil, Рио-де-Жанейро
 2002: Museum of Modern Art, Нью-Йорк
 2001: Ikon Gallery, Бирмингем. Была показана также в: Galeria Elba Benitez, Мадрид; Galeria Pedro Cera, Лиссабон
 1998: Gravuras, Paço Imperial, Рио-де-Жанейро
 1996: Centro de Artes Calouste Gulbenkian, Рио-де-Жанейро
 1995: Projecto Finep, Paço Imperial, Рио-де-Жанейро

Публичные коллекции 
 Solomon R. Guggenheim Museum, New York, NY
 The Museum of Modern Art, New York, NY
 Banco Itaú, S.A., São Paulo, Brazil
 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sophia, Madrid, Spain
 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Japan
 Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, PA; Alexander C. and Tillie S. Speyer, Fund for
Contemporary Art in honor of Madeleine Grynsztejn, USA
 Metropolitan Museum of Art, New York, NY
 La Sacen Neuilly-Sur Seibe, France
 Worcester Art Museum, Worcester, MA

Примечания

Ссылки 
 Работы и информация о художнице на сайте галереи James Cohan
 Работы и информация о художнице на сайте галереи Max Hetzler
 Работы художницы на ArtNet
 Статья о художнице
 Статья и работы художницы на сайте colourlovers.com

Современные художники Бразилии
Графики Бразилии